Progressivität (von lateinisch progredere „fortschreiten, vorrücken“) steht für:

 Fortschrittlichkeit, siehe Fortschritt
 Progressivismus, eine politische Haltung

Siehe auch:
 Progression (Begriffsklärung)